Wicehrabiowie Eccles 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 dodatkowy tytuł: baron Eccles
 1964–1999: David McAdam Eccles, 1. wicehrabia Eccles
 od 1999: John Dawson Eccles, 2. wicehrabia Eccles

Najstarszy syn 2. wicehrabiego Eccles: William David Eccles

Eccles